Roti pode referir-se a coisas diferentes:
Roti (ilha)
Roti (pão)
Desambiguação